Cannelton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cannelton (Indiana)
 Cannelton (Pennsylvania)
 Cannelton (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cannelton Cotton Mills, in Cannelton, Indiana, ID-Nr. 75000011
 Cannelton Historic District, in Cannelton, Indiana, ID-Nr. 87000108